Władysław Dzieduszycki (1821–1868)
 Władysław Dzieduszycki (1875–1940)